El término Cadillac puede referirse a la marca de autos de lujo de General Motors, pero también existen otras acepciones:

Vinos
Cadillac, el vino de Denominación de Origen producido en la comuna francesa.
Cadillac: Nombre con el que se conoce a la uva trebbiano en la denominación de origen Cadillac.
Lugares

Cadillac, una comuna en el departamento de Gironda, Francia.
Cadillac, una localidad en el estado de Míchigan, EU.
Música

Cadillac, una banda de música española de los años ochenta.
The Cadillacs, un grupo estadounidense de rock and roll and doo-wop.
The Cadillacs, un grupo vocal argentino.
Los Fabulosos Cadillacs, un grupo de rock argentino.
Juego
Cadillac, un juego.
Personas
Antoine de Lamothe-Cadillac, explorador francés.